1. Zwetowo oder Perwoje Zwetowo () ist ein Dorf (derewnja) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Kursk und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Nowoposselenowski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 11 km Luftlinie südwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 81 km vor Grenze zwischen Russland und der Ukraine.

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
1. Zwetowo liegt an der Fernstraße föderaler Bedeutung M2 „Krim“ (ein Auffahrt nach Kursk, ein Teil der Europastraße E105), an der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-234 (M2 „Krim“ – 1. Zwetowo – Nowoposselenowka) und 3,5 km vom nächsten Bahnhof Ryschkowo (Eisenbahnstrecke Lgow-Kijewskij – Kursk) entfernt.

Der Ort liegt 114 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

1. Zwetowo